Doug Williams pode ser:

Doug Williams (jogador de futebol americano) (nascido em 1955), MVP do Super Bowl XXII
Doug Williams (lutador) (nascido em 1972), lutador inglês
Doug Williams (baixista) (nascido em 1969), baixista das bandas Origin e Cephalic Carnage